Веларде:

 Веларде, Педро (1779—1808) — капитан артиллерии, один из руководителей восстания жителей Мадрида против Наполеона Бонапарта.
 Веларде, Сесар (род. 1921) — боливийский военный и государственный деятель.
 Веларде, Эфраин (род. 1986) — мексиканский футболист, защитник клуба «УНАМ Пумас» и сборной Мексики.

Составные фамилии 
 Лопес Веларде, Рамон (1888—1921) — мексиканский поэт.